Муста́фин (женская форма ) — фамилия, распространённая среди тюрко-мусульманских народов СНГ.

Известные носители 
 Мустафины — княжеский род.
 Мустафин, Александр Иванович (1850—1912) — русский кораблестроитель, генерал-лейтенант Корпуса корабельных инженеров.
 Мустафин, Алексей Рафаилович (род. 1971) — украинский журналист.
 Мустафин, Ахат Газизьянович (род. 1957) — российский химик.
 Мустафин, Владимир Андреевич (1867—1933) — градоначальник и генерал-губернатор Одессы в 1918 году.
 Мустафин, Габдулла Сулейманович (1917—1995) — советский художник Башкортостана.
 Мустафин, Габиден (1902—1985) — казахский писатель.
 Мустафин, Георгий Аркадьевич (1938—2015) — советский и узбекистанский театральный актёр и режиссёр-постановщик.
 Мустафин, Денис Рафаилович (род. 1977) — российский художник.
 Мустафин, Дмитрий Исхакович (1954—2023) — российский химик.
 Мустафин, Ильдар Канзафарович (род. 1955) — советский партийный деятель.
 
 Мустафин, Камиль Сабирович (1921—1998) — советский и российский физик.
 Мустафин, Канагат Курмангазыевич (род. 1984) — кинорежиссёр, сценарист, продюсер, клипмейкер.
 Мустафин, Карим Закирович (1896—1953) — советский партийный и государственный деятель.
 
 Мустафин, Михаил Андреевич (1916—1987) — Герой Советского Союза.
 Мустафин, Мулланур Хамзич (1932—2007) — советский татарский театральный режиссёр.
 Мустафин, Раис Рауфович (1980—2020) — Герой Российской Федерации.
 Мустафин, Рафаэль Ахметович (1931—2011) — советский литературовед.
 Мустафин, Рустам Мухамедович (род. 1977) — российский футболист, тренер.
 Мустафин, Салим (1912 — ?) — советский животновод, Герой Социалистического Труда.
 Мустафин, Темур Ильдарович (род. 1995) — российский футболист.
 Мустафин, Тулебай (1929—2007) — советский тракторист, Герой Социалистического Труда.
 Мустафин, Ульфат Мансурович (1959—2020) — российский государственный деятель, глава администрации Уфы (2018—2020).
 Мустафин, Фаргат Ахатович (род. 1950) — советский борец греко-римского стиля.
 Мустафин, Эдуард Робертович (род. 1991) — российский биатлонист.
 Мустафин, Ямиль Мустафьевич (1927—2021) — башкирский писатель.

См. также 
 
 Посёлок Габидена Мустафина — населённый пункт в Казахстане.